«Ясмин» (, в международном прокате — , Египет, 1950) — чёрно-белый музыкальный фильм египетского режиссёра Анвара Вагди. Премьера состоялась 11 декабря 1950 года. В главной роли дебютировала актриса, певица и танцовщица Фейруз.

Сюжет 
Появившаяся на свет в богатой семье девочка по имени Ясмин оказывается подброшенной на порог приюта для сирот, так как её отец был против рождения дочерей. По прошествии нескольких лет она убегает из сиротского дома и примыкает к уличной банде беспризорников и карманников. К этому времени отец Ясмин умирает. На улице девочка встречает безработного музыканта Вахида, которой обнаруживает, что Ясмин — единственная внучка своего очень богатого и давно её разыскивающего дедушки, и помогает девочке найти родной дом и вернуться в семью.

В ролях 
 Анвар Вагди — Вахид
 Фейруз — Ясмин
 Мадиха Юсри — мать Ясмин
 Мухамед эль-Диб
 Заки Ростом
 Азиз Халил
 Зейнат Сидки
 Хамид Заки
 Шафик Нуреддин

Примечания

Ссылки 
 «Ясмин»  на сайте elCinema.com
 

Музыкальные фильмы Египта
Фильмы-мелодрамы Египта
Появились в 1950 году в Египте